Bernerhaus ist die Bezeichnung folgender Gebäude:

 Bernerhaus (Baden), Haus in Baden AG, Schweiz
 Bernerhaus (Haus zur Gedult), Haus in Frauenfeld, Schweiz